Sordariales är en ordning av svampar. Sordariales ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sordariales